São Paulos storstadsområde är den största storstadsregionen i Brasilien, med cirka 21,5 miljoner invånare, och en av de tio mest befolkade storstadsregionerna i världen. Det samlar 39 kommuner i delstaten São Paulo i en intensiv process för stadsbyggnad.

Kommuner

Referenser 

São Paulo
Storstadsområden i Brasilien